Označení USS Antietam nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Antietam (1864), dělová šalupa dostavěná jako bojová nákladní loď a sloužící v letech 1876–1888
 USS Antietam (CV-36), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1963
 USS Antietam (CG-54), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1987